«Ска́нторп Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Сканторп Юнайтед»; , ) — английский профессиональный футбольный клуб из города Сканторп, графство Линкольншир, регион Йоркшир и Хамбер. Основан в 1899 году. Домашние матчи проводит на стадионе «», вмещающем около 9 тысяч зрителей. Цвета клуба — бордовый и голубой.

По итогам сезона 2021/22 команда заняла последнее 24-е место в Лиге 2 и выбыла в Национальную лигу, пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.

История 
В «Сканторп Юнайтед» начинали свой путь такие игроки как Энди Кью, Кевин Киган, Грэм Александер и Билли Шарп.

В сезоне 2007/08 команда выбыла в Лигу 1, несмотря на то, что лидер атаки, нападающий сборной Северной Ирландии Мартин Патерсон забил 13 голов.

В сезоне 2008/09 на смену Патерсону пришел Гэри Хупер. Усилия команды не были напрасными и команда вернулась в Чемпионшип.

В сезоне 2013/2014 c 17 тура команда выдала впечатляюще длительную серию без поражений в 28 матчей (14 побед, 14 ничьих) проиграв лишь в 45 туре, заняв 2 место, которое позволило выйти в Лигу 1.

Наиболее известным клуб стал после того, как в матче сезона 2014/15 против «Бристоль Сити» оба вратаря сломали руки в течение одного тайма. На ворота встал защитник Эндрю Бойс, который пропустил лишь один мяч до конца игры, правда, его команда уступила со счётом 0:2.

По итогам сезона 2021/2022 вылетел в Национальную лигу, заняв 24 место.

Основной состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Линкольншира